Diserneston hirsutum är en flockblommig växtart som beskrevs av Loftus. Diserneston hirsutum ingår i släktet Diserneston och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
hirsutum